Conferência Internacional de Partidos e Organizações Marxistas-Leninistas (Maoista) (CIPOML-M), organização internacional comunista maoista extinta desde 2017.
Conferência Internacional de Partidos e Organizações Marxistas-Leninistas (Unidade e Luta) (CIPOML), organização internacional comunista hoxhaista.

Desambiguações de política
Desambiguações de organizações